Breese steht für folgende Orte:

 Breese, Gemeinde im Landkreis Prignitz, Brandenburg

in Niedersachsen:
 Breese in der Marsch, Ortsteil von Dannenberg (Elbe)
 Breese im Bruche, Ortsteil von Jameln
 Breese an der Göhrde, Ortsteil von Zernien
 Klein Breese, Ortsteil von Woltersdorf (Wendland)
 Breese am Seißelberge, Ortsteil von Nahrendorf

in den Vereinigten Staaten:
 Breese (Illinois)

Breese ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Breese (1871–1936), US-amerikanischer Schauspieler und Autor
 Erich Breese (1926–1990), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Gareth Breese (* 1976), jamaikanischer Cricketspieler
 Samuel Livingston Breese (1794–1870), US-amerikanischer Admiral
 Sidney Breese (1800–1878), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Breese steht für:
 Robert Breese, französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Groß Breese
 Brese
 Breeze
 Briese
 Brise (Begriffsklärung)